Ursulinenconvent (Montpellier), klooster in Frankrijk
Ursulinenconvent (Eijsden), museum in Eijsden